Pselaphodes — род мелких коротконадкрылых жуков из подсемейства ощупники (Pselaphinae, Staphylinidae).

Распространение 
Юго-Восточная Азия.

Описание 
Мелкие жуки-ощупники, длина тела около 3 мм , красновато-коричневого цвета. Второй тарзомер простой, линейный, не увеличенный. Срединная метавентральная ямка отсутствует. Нижнечелюстные щупики (по крайней мере, некоторые сегменты из группы II—IV) асимметричные, округло расширенные или слегка выступающие латерально (они симметричные и простые у Lasinus). Голова с фронтальной ямкой (она отсутствует у Dayao). Глаза выступающие. Усики прикрепляются у переднего края головы; булава усиков 3-члениковая; скапус отчётливо длиннее педицелля. Ноги тонкие и длинные; бёдра утолщённые. В основании надкрылий по две ямки. Брюшко короткое (его длина явно меньше ширины).

Систематика 
Род Pselaphodes включён в подтрибу жуков-ощупников  трибы , где его сближают с группой родов Pselaphodes complex of genera. Включает около 70 видов. По своим признакам род  наиболее близок к родам ,  и . От близких родов отличается наличием фронтальной ямки на голове и явно асимметричными II—IV антенномерами.

 
  — Китай
 Pselaphodes anhuianus Yin & Li, in Yin, Hlaváč & Li, 2013
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
 Pselaphodes daii Yin & Hlaváč, in, Yin, Hlaváč & Li, 2013
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай 
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
 Pselaphodes grebennikovi Yin & Hlaváč, in, Yin, Hlaváč & Li, 2013
 Pselaphodes hainanensis Yin & Li, in, Yin, Hlaváč & Li, 2013
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
 Pselaphodes kuankuoshuiensis Yin & Li, in, Yin, Hlaváč & Li, 2013
  — Китай
  — Китай
 Pselaphodes longilobus Yin & Hlaváč, in, Yin, Hlaváč & Li, 2013
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
 Pselaphodes monoceros Yin & Hlaváč, in Yin, Hlaváč & Li, 2013
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
 Pselaphodes pengi Yin & Li, in Yin, Hlaváč & Li, 2013
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Индия, Китай
  — Китай
  — Китай
 Pselaphodes tiantongensis Yin & Li, in, Yin, Hlaváč & Li, 2013
  — Китай
  — Китай
  — Китай
 
 Pselaphodes wrasei Yin & Li, in, Yin, Hlaváč & Li, 2013
  — Китай
  — Китай
  — Китай
  — Китай

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Yin, Z. W. and L. Z. Li. 2012. Notes on Michael Schülke’s pselaphine collections from China. Tyrini. I. genera Labomimus Sharp, Linan Hlaváč and Pselaphodes Westwood (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae). Zookeys, 251: 83-118.
 Yin, Z. W. and L. Z. Li. 2013. On the identity of Pselaphodes walkeri (Sharp, 1892) (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae), with description of a new related species. Zootaxa, 3609: 327—334. Crossref, Google Scholar
 
 
 
 Yin, Z. W., Li, L. Z. and M. J. Zhao. 2012b. Two new species of Pselaphodes Westwood and new record of Taiwanophodes minor Hlaváč from South China (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae). ZooKeys, 175: 75-86.

Ссылки 
 
 
Насекомые Азии
Роды жесткокрылых